Abbe kan verwijzen naar de volgende personen:
 Ernst Abbe (1840-1905), een Duits fysicus
 Cleveland Abbe (1838-1916), een Amerikaans meteoroloog en sterrenkundige
 Henri van Abbe (1880-1940), een Nederlands ondernemer

Zie ook
Abbé